Jméno a příjmení Jaroslav Kašpar má více nositelů:

 Jaroslav Kašpar (1903–1995) – československý voják a exulant
 Jaroslav Kašpar (historik) (1929–2014) – historik, paleograf a pedagog
 Jaroslav Kašpar (sochař) (* 1969) – český výtvarný umělec, sochař a kovář